Guriasz (Apalko)
 Guriasz (Burtasowski)
 Guriasz (Fiodorow)
 Guriasz (Grosu)
 Guriasz (Jegorow)
 Guriasz (Karpow)
 Guriasz (Kuźmenko)
 Guriasz (Ochotin)
 Guriasz (Rugotin)
 Guriasz (Stiepanow)
 Guriasz (Szalimow)

Zobacz też